Gornja Vrućica est un toponyme qui peut désigner :
Gornja Vrućica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
Gornja Vrućica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Trpanj, comitat de Dubrovnik-Neretva.